Högsbo kan syfta på:

 Högsbo – en stadsdel i sydvästra Göteborg
 Högsbo (stadsdelsnämndsområde) – ett tidigare stadsdelsnämndsområde i Göteborgs kommun 1989–2010
 Högsbo distrikt – ett distrikt i Göteborgs kommun 2016–
 Högsbo församling – en församling i Göteborgs södra kontrakt i Göteborgs stift
 Högsbo kyrka – en kyrka
 Högsbo industriområde – industriområde i Högsbo
 Högsbo 421 – ett köpcentrum i Högsbo Industriområde
 Anstalten Högsbo – en sluten anstalt för manliga intagna
 Högsbo, Nora – en by i Nora socken, Heby kommun